

Astronomia
 10806 Mexico – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Filippine
 Mexico – municipalità della Provincia di Pampanga 
 Messico
 México – in italiano Messico (Stati Uniti Messicani), stato federale dell'America settentrionale
 México, Distrito Federal – Città del Messico, capitale dello Distretto Federale
 Estado de México – stato del Messico, appartenente all'omonimo stato federale
 Stati Uniti d'America
 Mexico – census-designated place dell'Indiana
 Mexico – città del Maine 
 Mexico – città del Missouri 
 Mexico – città, di cui fa parte l'omonimo villaggio, dello stato di New York 
 Mexico – census-designated place della Pennsylvania

Musica 
 Mexico – traccia dell'album Gorilla di James Taylor del 1975
 Mexico – traccia dell'album Prolonging the Magic dei Cake del 1998
 Mexico – traccia dell'album Morning View degli Incubus del 2001
 Mexico – EP dei I Medusa del 2001
 Mexico – singolo di Geolier del 2020

Altri progetti